II женский турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 21 мая по 7 июля 2019 года с участием 16 команд. Победителем второй раз подряд стала сборная США.

Участники и система соревнования 
В турнире приняли участие 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , , , ;
 претенденты: ,  (дебютант Лиги наций), , .

На предварительном этапе в период с 21 мая по 20 июня команды сыграли каждая с каждой в один круг по туровой системе. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, вышли 6 команд, включая сборную Китая на правах его организатора. В рамках финального раунда проведены матчи в один круг в группах из трёх команд, затем четвёрка сильнейших сыграла полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.

Команды, имеющие статус основных, сохраняют право участия в следующем розыгрыше турнира. Худшая из сборных-претендентов уступит место в Лиге наций-2020 победителю Кубка претендентов.

Предварительный раунд

Календарь

Турнирная таблица 

* — команды-претенденты турнира

** — страна-организатор Финала шести

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Группа 16

Группа 17

Группа 18

Группа 19

Группа 20

Финальный раунд 
Матчи прошли с 3 по 7 июля в Нанкине.

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана диагональная сборной США Андреа Дрюс.

Призёры 
 : Мишель Барч-Хакли, Хейли Вашингтон, ТеТори Диксон, Андреа Дрюс, Лорен Карлини, Меган Кортни, Джордан Ларсон, Мэри Лейк, Чиака Огбогу, Джордин Поултер, Дана Реттке, Келси Робинсон, Джордан Томпсон, Микаэла Фёке, в матчах предварительного раунда также играли Лорен Гиббемейер, Мэдисон Кингдон, Симон Ли, Карли Ллойд, Карста Лоу, Ханна Тапп, Сара Уилхайт и Майка Хэнкок. Главный тренер — Карч Кирай.

 : Аманда, Бия, Габи, Карол, Лея, Лоренн, Макрис, Мара, Маяни, Наталия, Натинья, Паула Борго, Роберта, Тайнара, в матчах предварительного раунда также играли Лара, Милка и Юлия Бергман. Главный тренер — Зе Роберто.

 : Ван Юаньюань, Гун Сянъюй, Дуань Фан, Ду Цинцин, Дяо Линьюй, Линь Ли, Лю Сяотун, Лю Яньхань, Ни Фэйфань, Ху Минъюань, Цзинь Е, Чжэн Исинь, Ян Ханьюй, Яо Ди, в матчах предварительного раунда также играли Ван Мэнцзе, Дин Ся, Ли Инъин, Сунь Янь, Цзэн Чуньлэй, Чжан Чаннин, Чжу Тин, Юань Синьюэ и Янь Ни. Главный тренер — Лан Пин, ассистент главного тренера — Ань Цзяцзе.

Итоговое положение

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2019 (мужчины)
 Кубок претендентов по волейболу среди женщин 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2019
2019 год в волейболе